Szeged beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Szeged
den Asteroiden, siehe (28196) Szeged
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szeged
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szeged